

Linguistica 
Lingua proto-germanica – lingua considerata come antenata comune di tutte le lingue germaniche
Germanico occidentale
Germanico orientale
Germanico settentrionale

Persone 
 Germanico Giulio Cesare (24 maggio 15 a.C.-10 ottobre 19) – condottiero romano 
 Gaio Giulio Cesare Germanico , detto Caligola (31 agosto 12-15 gennaio 41) – imperatore romano

Altro 
 Germanico – aggettivo, relativo ai popoli germanici